Provost steht für:

 einen Hochschulbeamten, siehe Provost (Universität)
 in Schottland oberster städtischer Verwaltungsbeamter, siehe Provost (Schottland)
 einen mittelalterlichen Verwaltungstitel, siehe Profos
 Provost (Alberta), eine Gemeinde in Kanada
 Percival Provost, ein britisches Propeller-Schulflugzeug
 BAC Jet Provost, ein britisches Jet-Schulflugzeug

Provost ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Provost (1933–1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Dominique Provost-Chalkley (* 1990), britische Schauspielerin
 Etienne Provost (1785–1850), kanadischer Mountain Man, Trapper und Entdecker
 Glen John Provost (* 1949), Bischof von Lake Charles
 Jan Provost († 1529), flämischer Maler
 James Harrison Provost (1939–2000), US-amerikanischer römisch-katholischer Kirchenrechtler
 Jon Provost (* 1950), amerikanischer Schauspieler
 Martin Provost (* 1957), französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Peggy Provost (* 1977), französische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Provoost